Veikkausliiga (2019) był 89. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Finlandii. 
Sezon rozpoczął się 3 kwietnia, a zakończył się 3 listopada 2019. 
W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, które w okresie od 3 kwietnia 2019 do 19 października 2019 rozegrały 27 kolejek meczów. 
Wprowadzono nowy format , w ramach którego po 22 meczach liga dzieliła się na dwie grupy, sześć najlepszych drużyn grało w grupie mistrzowskiej, pozostałe w grupie spadkowej. 
W rundzie finałowej rozegrano 5 kolejek w obu grupach. Punkty zdobyte w sezonie zasadniczym zostały zachowane.
Sezon zakończyły play-offy o utrzymanie w Veikkausliiga oraz miejsce w Lidze Europy.
Obrońcą tytułu był HJK Helsinki. 
Mistrzostwo po raz szósty w historii zdobyła drużyna KuPS Kuopio.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
FC Honka wygrał 3-1 z IFK Mariehamn finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2020/2021.

Drabinka

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Baraże o utrzymanie 
Turun Palloseura druga drużyna Ykkönen wygrała 3-0 dwumecz z KPV Kokkola o miejsce w Veikkausliiga na sezon 2020.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: .

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Veikkausliiga 2019 - rsssf
 Veikkausliiga 2019 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Veikkausliigan

2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2019 w Finlandii